Trevor Morrice (ur. 23 września 1991 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club. Uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010 i 2014, a także Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W krajowych zawodach startował od 2000. We wrześniu 2005 zadebiutował w FIS Cup, dwukrotnie zajmując miejsca w drugiej dziesiątce na skoczni w Predazzo. W październiku w Lake Placid zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, zajmując 23. pozycję.

W Pucharze Kontynentalnym najwyższe, 11. miejsce zajął w styczniu 2014 w Sapporo. Raz stanął na podium FIS Cup, zajmując drugie miejsce w 2006 w Einsiedeln. W sezonie 2008/2009 dwukrotnie wystąpił w kwalifikacjach do Pucharu Świata. 23 stycznia 2009 w Whistler był 42., a dwa dni później zajął 41. miejsce.

Trzykrotnie – w 2006, 2007 i 2009 – uczestniczył w mistrzostwach świata juniorów. Indywidualnie najwyższą pozycję zajął w 2006. Był wówczas 24. Zajął też wtedy 11. miejsce w swoim jedynym występie w zawodach drużynowych.

Wziął udział w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007 w Sapporo. W kwalifikacjach do konkursu na skoczni dużej Ōkurayama po skoku na 85,5 m zajął 50., przedostatnie miejsce. Wyprzedził jedynie Rumuna Mihai Damiana i nie uzyskał awansu do konkursu głównego. Również na normalnej skoczni Miyanomori odpadł w kwalifikacjach, zajmując 47. miejsce (poza Damianem wyprzedził wówczas Kazacha Iwana Karaułowa). Brał też udział w konkursie drużynowym, w którym Kanadyjczycy zajęli 12. miejsce, wyprzedzając reprezentację Ukrainy.

Startował w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Whistler. Nie zakwalifikował się do konkursów indywidualnych na skoczniach HS106 i HS 140. W kwalifikacjach do pierwszego z nich zajął 46. miejsce spośród 50 sklasyfikowanych zawodników, a do drugiego – 49. wśród 51 zawodników. Uczestniczył natomiast w konkursie drużynowym. Kanada zajęła w nim dwunaste, ostatnie miejsce, a skok Morrice'a był najkrótszym z oddanych przez reprezentantów tego kraju.

Przez trzy kolejne lata Morrice nie startował w zawodach międzynarodowych, w 2013 wystartował jednak w mistrzostwach kraju, zdobywając brązowy medal w zawodach na skoczni normalnej.

W sezonie 2013/2014 powrócił do regularnych startów i wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014. Indywidualnie na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach, zajmując 47. pozycję, zaś na skoczni dużej wystąpił w konkursie głównym, zajmując w nim 42. miejsce. W konkursie drużynowym, podobnie jak cztery lata wcześniej, reprezentacja Kanady zajęła ostatnie, 12. miejsce, a Morrice oddał spośród Kanadyjczyków najkrótszy skok. 25 stycznia 2015 wystąpił w konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Sapporo, zajmując 47. miejsce.

We wrześniu 2015 ogłosił zakończenie sportowej kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Morrice'a na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Morrice'a na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie 
 2006  Kranj – 24. miejsce
 2007  Tarvisio – 36. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 52. miejsce

Drużynowo 
 2006  Kranj – 11. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny 
Źródło:

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 132.
 sezon 2006/2007: 20.
 sezon 2007/2008: 140.
 sezon 2009/2010: 135.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Kanadyjscy olimpijczycy
Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Calgary